Příjmení Brauner, přechýlené Braunerová, nosí více osobností:

 Artur Brauner, přezdívaný Atze (1918–2019) – německý filmový producent
 Bohuslav Brauner (1855–1935) – syn Františka Augusta Braunera (viz dále), český analytický chemik a učitel (učil i Jaroslava Heyrovského), spoluvynálezce periodické tabulky
 Edmund Brauner (1899–1960) – německý politik, člen NSDAP a vůdce SA
 František August Brauner (1810–1880) – český právník a politik, staročeský vlastenec, otec Zdenky Braunerové (viz dále) a Bohuslava Braunera (viz výše)
 Gustav Brauner (1880–1966) – český malíř
Josef Brauner (1863–1942) – česko-německý automobilový konstruktér firmy Mercedes-Daimler
 Jiří Brauner (1905, Petrohrad – 2008, Brno), historicky druhý děkan dnešní Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (VUT), a specialista v oblasti elektrárenství a energetického průmyslu
 Joachim Brauner, přezdívaný Jo (* 1937) – německý filmař
 Josef Brauner (* 1950) – německý manažer
 Matthias Brauner (* 1974) – německý politik, člen strany Křesťanskodemokratická unie Německa
 Petr Brauner (* 1936) – český architekt
 Renate Braunerová (* 1956) – rakouská politička
 Robert Brauner (1907–1992) – německý politik, člen Sociálnědemokratické strany Německa
 Sharon Braunerová (* 1969) – německá herečka a zpěvačka
 Victor Brauner (1903–1966) – rumunský surrealistický malíř a básník židovského původu
 Vinzenz Brauner (1877–1943) – farář a starosta ve Zlatých Horách
 Vladimír Hellmuth-Brauner (1910, Praha – 1982, Praha), literární historik, publicista a diplomat
 Zdenka Braunerová (1858–1934) – česká malířka, dcera Františka Augusta Braunera (viz výše)

 jiný význam
 Braunerův mlýn – vila v Roztokách, na sklonku života v ní pobýval František August Brauner (viz výše) a také v ní zemřel

Podobná příjmení 
 Braun, Bron
 Brown
 Bronner (Broner)
 Barna

Německá příjmení
Česká příjmení
Židovská příjmení